Henri d'Autriche (1208-1227)
 Henri d'Autriche (1828-1891)
 Heinrich d'Autriche (1925-2014)